Virtuos — глобальная компания по разработке видеоигр со штаб-квартирой в Сингапуре и студиями по всей Азии, Европе и Северной Америке. Virtuos в основном разрабатывает игры и 3D-графику для консолей, ПК и мобильных устройств, работая в качестве студии поддержки и аутсорсинга для других компаний.

История 
Компания Virtuos была основана в Шанхае в декабре 2004 года, а в июле 2005 года открыла свой европейский офис в Париже. В июне 2006 года он получил инвестиции от Legend Capital. Virtuos открыла свой офис в Лос-Анджелесе в ноябре 2006 года, а офис в Чэнду - в январе 2008 года. В марте 2009 года компания приобрела BSP Audio Production Studios. В мае 2009 года "Терминатор: Да придёт спаситель" был выпущен в кинотеатрах. благодаря 3D-искусству, ссозданному компанией.

Игры

Примечания